Midland League 1953–54 var den 55. sæson af den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Nottingham Forest FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for femte gang i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1953
Fodbold i 1954